Classe F (sous-marin) peut faire référence à:
 la classe F, une classe de sous-marins de la Royal Navy construits pendant la Première Guerre mondiale ;
 la , une classe de sous-marins de l'United States Navy construits entre 1911 et 1912 ;
 la classe F, une classe de sous-marins de la Regia Marina construits pendant la Première Guerre mondiale ;